Легоста́ев — русская фамилия.

Известные носители 
 Легостаев, Анатолий Семёнович (род. 1940) — советский и российский живописец.
 Легостаев, Василий Захарович (1922—1943) — Герой Советского Союза.
 Легостаев, Виктор Павлович (1931—2015) — советский и российский учёный-инженер в области космонавтики.
 
 Легостаев, Илья Станиславович (род. 1970) — российский музыкальный критик и журналист, телеведущий.
 Легостаев, Константин Валерьевич (род. 1976) — российский певец, композитор, участник «Фабрики Звёзд-5».
 Легостаева, Людмила Ивановна (1902–1980) – советская певица (меццо-сопрано), солистка Всесоюзного радио.
 Легостаев, Руслан Валентинович (1962—2015) — советский и российский артист цирка, заслуженный артист Российской Федерации (1997).

См. также